Andreasi ist der Familienname folgender Personen:
 Felice Andreasi (1928–2005), italienischer Schauspieler
 Ippolito Andreasi (1548–1608), italienischer Maler